— известный японский го-профессионал 9 дана, обладатель бронзовой медали XVI Азиатских игр в Гуанчжоу в мужских командных соревнованиях. В 2016 году стал первым в истории игроком, одновременно удерживающим все семь высших титулов японского го.

Биография 
Юта Ияма стал первым го-профессионалом Японии периода Хэйсэй. Он начал играть в го с пяти лет и через год достиг уровня 3 любительского дана. После этого он стал учеником японского профессионала . В 1997 и 1998 годах он выиграл в чемпионате по го среди школьников. В 2002 году Ияма получил профессиональный ранг в го и стал четвёртым на тот момент в списке самых молодых профессионалов после Тё Тикуна (стал профессионалом в возрасте 11 лет и 10 мес.), Утаро Хасимото и Сатоси Юки. В июне 2003 после удачного выступления в рамках турнира Оотэаи Ияма получил ранг 3 профессионального дана.

В 2005 году Ияма завоевал Кубок Agon, став самым молодым победителем в розыгрыше крупного японского титула за всю историю японского го. После победы на турнире Ияма получил 7 дан и стал также самым молодым обладателем такого ранга в Японии. После этого турнира Ияма отправился на матч между обладателями кубка Agon Японии и Китая, где проиграл китайскому профессионалу Гу Ли. В 2005 году Юта Ияма имел наибольший процент побед в официальных турнирах среди японских игроков (75.47 %). В 2007 году Ияма победил в турнире Синдзин-О.

В июле 2008 года Ияма стал самым молодым претендентом на титул мэйдзин (19 лет), однако в борьбе за титул он уступил Тё У. В том же году он вошёл в состав японской команды во Всемирных интеллектуальных играх.

В июле 2009 года Ияма выиграл право бороться в финале титула Мэйдзин, не проиграв ни одного матча во время предварительного этапа. В финале Ияма победил Тё У, став самым молодым мэйдзином. В этом же году он завоевал титул рюсэй. В 2009 году Юта Ияма одержал наибольшее количество побед в официальных турнирах среди японских игроков (43 победы и 14 поражений); он стал обладателем премии Сюсая 2009 (Shusai Prize).

В 2010 году Юта Ияма вошёл в состав японской команды для участия на XVI Азиатских играх в Гуанчжоу, где стал обладателем бронзовой медали в мужской командной дисциплине. В том же году он защищает свой титул мэйдзин (соперником в финале был Синдзи Такао).

В 2011 году Юта Ияма стал финалистом в розыгрыше титула кисэй, уступив его Тё У и победителем в розыгрыше титула Дзюдан. В 2012 году завоевал титул хонъимбо.

Титулы

Примечания

Ссылки 
 Юта Ияма на сайте GoGameWorld
 Юта Ияма на сайте Нихон Киин
 Юта Ияма в библиотеке сэнсэя
 Партии Юты Иямы

Игроки го Японии